Aphaenogaster praedo ellipsoida é uma espécie de inseto do gênero Aphaenogaster, pertencente à família Formicidae.

Referências 

praedo ellipsoida
Espécies descritas em 1933